Frank Gotch – wrestler statunitense
 John Alfred Gotch – architetto inglese
 Karl Gotch – wrestler e lottatore belga
 Simon Gotch – wrestler statunitense
 Thomas Cooper Gotch – pittore e illustratore inglese